Luxemburgi Zsigmond, magyar király
 I. Zsigmond lengyel király